Уирибис има више значења:

 Уирибис (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Уирибис (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику